Castlehill steht für:

 Castlehill (Irland), Dorf im County Mayo
 Castlehill (Neuseeland), Ort in Neuseeland
 Castlehill (Glasgow), eine Villa in Glasgow
 Castlehill Dun, ein Fort in Sterling

Siehe auch:
 Castle Hill